Lu Bin (né en 1987), athlète chinois
Lu Bin (né en 1994), boxeur chinois
Lu Bin (née en 1977), nageuse chinoise